2 miejscowości w Polsce: 
 Chruściechów – wieś w woj. lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Żółkiewka 
 Chruściechów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Stara Błotnica